Locke (keresztnév)
 John Locke

 Amerikai Egyesült Államok
 Locke (Indiana)
 Locke (Kalifornia)
 Locke (New York)
 Locke (Washington)